2 – liczba naturalna
 Dwójka – stacja radiowa Polskie Radio Program II
 Dwójka – stacja telewizyjna TVP2
 Dwójka – potocznie Oddział II Sztabu Generalnego WP
 Dwójka – karta do gry